Partito dell'Unione Democratica (Cuba)
 Partito dell'Unione Democratica (Egitto)
 Partito dell'Unione Democratica (Grecia)
 Partito dell'Unione Democratica (Perù)
 Partito dell'Unione Democratica (Romania)
 Partito dell'Unione Democratica